Cappellino – diminutivo di Cappello
 Giovanni Domenico Cappellino – pittore italiano
 Pietro Cappellino – calciatore italiano